Джасра:
 Джасра — город в Индии
 Джасра — персонаж Хроник Амбера
 Джасра — Японский женский футбольный клуб